Artiom Alekseïevitch Anissimov - en russe :  (Artëm Alekseevič Anisimov) et en anglais :  (né le  à Iaroslavl en Union soviétique, aujourd'hui en Russie), est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Anissimov, qui joue à la position d'ailier droit pour le Lokomotiv Iaroslavl au cours de la saison 2005-2006, fut repêché en ,  au total, au repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Rangers de New York en 2006. Il choisit alors de rester dans son pays pour encore une saison et en , il signe son premier contrat professionnel avec les Rangers. Il passe alors la saison avec l'équipe du Wolf Pack de Hartford dans la Ligue américaine de hockey. Le , il est échangé aux Blue Jackets de Columbus avec Brandon Dubinsky, Tim Erixon et un choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH 2013 en retour de Rick Nash, Steven Delisle et un choix conditionnel de troisième tour en 2013.

Le , il est échangé aux Sénateurs d'Ottawa en retour de Zack Smith.

Carrière internationale 
Il a représenté l'équipe nationale de Russie en sélection jeune. Il a participé aux championnats du monde 2007 et 2008 remportant la médaille d'argent puis de bronze. Il est convoqué en avril 2010 avec l'équipe de Russie pour les matchs de préparation du mondial 2010. Il joue son premier match international le  contre l'Italie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005 || Lokomotiv Iaroslavl 2|| Pervaïa Liga|| 24|| 3|| 5|| 8|| 10||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2005-2006 || Lokomotiv Iaroslavl 2|| Pervaïa Liga || 32|| 15|| 12|| 27|| 28||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2005-2006 || Lokomotiv Iaroslavl || Superliga|| 10|| 0|| 0|| 0|| 4||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2006-2007 || Lokomotiv Iaroslavl 2|| Pervaïa Liga || 2|| 2|| 0|| 2|| 0||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2006-2007 || Lokomotiv Iaroslavl || Superliga || 39|| 2|| 8|| 10|| 26|| 7|| 3|| 2|| 5|| 4
|-
| 2007-2008|| Wolf Pack de Hartford|| LAH|| 74|| 16|| 27|| 43|| 30|| 5|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2008-2009|| Wolf Pack de Hartford|| LAH||80 ||37 ||44 ||81 ||50 ||6 ||2 ||0 ||2 ||0
|-
| 2008-2009 ||Rangers de New York ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 2009-2010 || Rangers de New York || LNH ||82 || 12 || 16 || 28 || 32 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2010-2011 || Rangers de New York || LNH || 82|| 18|| 26|| 44|| 20|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2011-2012 || Rangers de New York || LNH || 79|| 16|| 20|| 36|| 34|| 20|| 3|| 7|| 10|| 4
|-
| 2012-2013|| Lokomotiv Iaroslavl || KHL|| 36|| 12|| 18|| 30|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 35|| 11|| 7|| 18|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 81 || 22 || 19 || 39 || 20 || 6 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2014-2015 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 52 || 7 || 20 || 27 || 8 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Blackhawks de Chicago || LNH || 77 || 20 || 22 || 42 || 12 || 7 || 3 || 0 || 3 || 2
|-
| 2016-2017 || Blackhawks de Chicago || LNH || 64 || 22 || 23 || 45 || 30 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Blackhawks de Chicago || LNH || 72|| 20 ||11 || 31 || 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Blackhawks de Chicago || LNH || 78 || 15 || 22 || 37 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 49 || 15 || 5 || 20 || 8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 19 || 2 || 7 || 9 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 27 || 8 || 11 || 19 || 8 || 4|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 2022-2023 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH || || || || || ||

| 771 || 180 || 196 || 376 || 214 || 43 || 8 || 9 || 17 || 10

Au niveau international 

| 2006 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans ||6 || 3 || 2 || 5 || 2 || +3 ||align="left"| Défaite en quart de finale
|-
| 2007 ||align="left"| Championnat du monde junior ||6 || 2 || 1 || 3 || 4 || +4 ||align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2008 ||align="left"| Championnat du monde junior ||7 || 1 || 3 || 4 || 6 || +4||align="left"|  Médaille de bronze
|- 
| 2010 || align="left"|Championnat du monde || 9|| 1|| 2|| 3 || 6|| +3||align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 0|| 1|| 1|| 6|| +2|| align="left"| Sixième place
|-
| 2014 || align="left"|Jeux olympiques d'hiver || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || -1 || align="left"|Cinquième place
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 3|| 4|| 2|| +7|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 3|| 4|| 4|| +2|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2016 || align="left"| Coupe du monde || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 || -2 || align="left"| Demi-finaliste
|-
| 2018 || align="left"| Championnat du monde || 8|| 3|| 5|| 8|| 0|| +7|| align="left"| Sixième place
|-
| 2019 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 4|| 2|| 6|| 4|| +11||align="left"| Médaille de bronze

Références 

Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Rangers de New York
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Naissance en mai 1988
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Iaroslavl
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Champion du monde de hockey sur glace
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Sénateurs d'Ottawa